A Se veled, se nélküled címet több alkotás is használja:

Dal
Se veled, se nélküled (1988), Dobos Attila és Joós István táncdala

Mozifilmek
Se veled, se nélküled (Modern Romance) (1981), amerikai filmvígjáték
Se veled, se nélküled (Me Without You) (2001), angol-német filmdráma
Se veled se nélküled (Chalte Chalte) (2003), indiai filmdráma
Hasonló címmel
Sem veled, sem nélküled (Das Versteck) (1978), kelet-német filmvígjáték

Tévéfilmek
Se veled, se nélküled (1996), A Cobra 11 német filmsorozat egyik epizódja (X/10.)
Se veled, se nélküled (2004), A Tinik, tenisz, szerelem kanadai-francia filmsorozat 53. része
Se veled, se nélküled (Much Too Much) (2005), A Grace klinika amerikai filmsorozat 19. epizódja (2. évad, 10. epizód)
Se veled, se nélküled (2006), A Túsztárgyalók amerikai filmsorozat 17. epizódjának címe
Se veled, se nélküled, spanyol vígjátéksorozat

Regény
Se veled, se nélküled (Chicago Stars 2.) (2009), Susan Elizabeth Phillips romantikus regénye

Színházi előadás
Se veled, se nélküled, táncelőadás (Újszászi Dorottya koreográfiájára)